KKS Ostrovia – wielosekcyjny klub sportowy
 Ostrovia (żużel)
 Ostrovia (piłka ręczna)
 Ostrovia 1909 – klub piłkarski
 TS Ostrovia – klub koszykarski
 TŻ Ostrovia – klub żużlowy
 ŻKS Ostrovia – klub żużlowy